Die Liste der Mannschaftskader der NB I. Szabó László csoport 2011/12 enthält alle Spieler, die in der ungarischen NB I. Szabó László csoport 2011/12 mindestens einmal eingesetzt wurden.

Allgemeines 

Die Stärke des gemeldeten Mannschaftskaders war nicht begrenzt. Mit je 15 eingesetzten Spielern kamen Pénzügyőr Sport Egyesület und der Vasas Sport Club aus, während Aquaprofit NTSK und Szombathelyi MÁV Haladás VSE je 23 Spieler einsetzten.

Punktbeste Spieler der Saison waren mit 9 Punkten Tícia Gara (Aquaprofit NTSK) und Krisztián Szabó (ASE Paks) (wobei Gara 11 Partien spielte, Szabó 10), einen halben Punkt weniger (bei 11 Einsätzen) erreichten Szabós Mannschaftskollege Gábor Papp.

Legende 

Die nachstehenden Tabellen enthalten folgende Informationen:

 Nr.: Ranglistennummer
 Titel: FIDE-Titel zu Saisonbeginn (Eloliste vom September 2011); GM = Großmeister, IM = Internationaler Meister, FM = FIDE-Meister, WGM = Großmeister der Frauen, WIM = Internationaler Meister der Frauen, WFM = FIDE-Meister der Frauen, CM = Candidate Master, WCM = Candidate Master der Frauen
 Elo: Elo-Zahl zu Saisonbeginn (Eloliste vom September 2011), ist diese Zahl eingeklammert, so handelt es sich um eine nationale Wertung
 Nation: Nationalität gemäß Eloliste vom September 2011; BIH = Bosnien und Herzegowina, CZE = Tschechische Republik, ESP = Spanien, GER = Deutschland, HUN = Ungarn, MEX = Mexiko, MNE = Montenegro, ROU = Rumänien, SRB = Serbien, SLO = Slowenien, SVK = Slowakei, UKR = Ukraine, USA = Vereinigte Staaten
 G: Anzahl Gewinnpartien
 R: Anzahl Remispartien
 V: Anzahl Verlustpartien
 Pkt.: Anzahl der erreichten Punkte
 Partien: Anzahl der gespielten Partien

Aquaprofit NTSK

ASE Paks

Szombathelyi MÁV Haladás VSE

Mátyásföldi Lawn Tenis Club

Községi Sportegyesület Decs

Pénzügyőr Sport Egyesület

Csuti Antal SK Zalaegerszeg

Honvéd Auróra Sportegyesület

Makói Spartacus Vasas Sportegyesület

Tóth László Sakk Egyesület Kecskemét

Komáromi Városi Sakk Közhasznú Sportegyesület

Vasas Sport Club

Anmerkungen 
 Kampflose Niederlagen sind in den Einzelbilanzen nicht berücksichtigt, kampflose Siege finden Berücksichtigung.

Weblinks 
 Ergebnisse beim ungarischen Schachverband (ungarisch)

Schach (Ungarn)
Wikipedia:Liste
Schach 2011
Schach 2012